Брестский мир:

 Брестский мир — сепаратный мирный договор, подписанный 3 марта 1918 года в Брест-Литовске представителями Советской России
 Брестский мир — сепаратный мирный договор, подписанный 9 февраля 1918, между Украинской народной республикой и Центральными державами в Брест-Литовске.